Westphal y Westphall pueden referirse a:

Carl Westphal, psiquiatra que elaboró la teoría del tercer sexo.
Euler Renato Westphal
Joachim Westphal
Paul Westphal , baloncesto estadounidense.
 Karl Theodor Siegfried Westphal, general alemán de la Segunda Guerra Mundial.